210-й лёгкий артиллерийский полк - воинское подразделение Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Полк сформирован в мае-июне 1942 года в Гороховецких лагерях. После формирования начале июля 1942 года направлен на Воронежский фронт.

В составе действующей армии с 09.07.1942 по 09.05.1945.

В начале июля 1942 года переименован в 210-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк. Вёл боевые действия на левом берегу реки Дон севернее Воронежа. На 12.08.1942 года в полку оставалось 20 орудий. Осенью 1942 года отведён в тыл, включён в состав 5-й танковой армии, принял участие в Сталинградской битве. В ноябре 1942 года включён в 7-ю артиллерийскую дивизию, вновь переименован в 210-й лёгкий артиллерийский полк, в феврале 1943 сведён с другими подразделениями в 11-ю лёгкую артиллерийскую бригаду.

Полк одним из первых вошёл в Одессу, отличился при взятии Будапешта.

 О боевом пути полка смотри статью 11-я лёгкая артиллерийская бригада 
 О боевом пути полка смотри статью 7-я артиллерийская дивизия

Полное наименование 
 210-й лёгкий артиллерийский Будапештский полк

Подчинение

Командиры 
 Юношев, Григорий Павлович подполковник - на 13.02.1945 года

Награды и наименования

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру

Лёгкие артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Противотанковые артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Участники Воронежско-Ворошиловградской операции (1942)
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Участники Донбасской операции (1943)